Николай Николаевич Миловидов:
* Миловидов, Николай Николаевич (1877—1938) — российский и советский архитектор (г. Астрахань) , .
 Миловидов, Николай Николаевич (1927—2002) — советский архитектор (г. Москва).
 Миловидов, Николай Николаевич (род. 1963) — российский рёжиссёр.